Le Pontet puede referirse a: 

 Le Pontet, comuna de Saboya (Francia).
 Le Pontet, comuna de Vaucluse (Francia).